

Patronyme 
Le patronyme Cowan est porté notamment par les personnes suivantes :
 Alec Cowan (1996-), un coureur cycliste canadien
 Andrew Cowan (1936-2019), un pilote de rallyes britannique
 Bernard Cowan (1922-1990), un acteur, producteur et scénariste canadien
 Brett Peter Cowan (1969-), un meurtrier et délinquant sexuel australien 
 Clyde Cowan (1919-1974), un physicien américain, codécouvreur du neutrino et lauréat du Prix Nobel
 Denys Cowan (1961-), dessinateur de comics américain
 Ed Cowan (né en 1982), joueur de cricket australien
 Edith Cowan (1861-1932), une femme politique australienne
 George Cowan (1920-2012), un chimiste américain, cofondateur de l'Institut de Santa Fe 
 Jeff Cowan (1976-), un joueur de hockey sur glace canadien
 Jerome Cowan (1897-1972), un acteur américain
 Jimmy Cowan (1982-), un joueur de rugby néo-zélandais
 Jimmy Cowan (1926-1968), footballeur international écossais
 Judith Cowan (19?-), une auteure québécoise
 Maurice Cowan (1891-1974), scénariste et producteur britannique
 Pekahau Cowan (1986-), un joueur de rugby australien
 Peter Cowan (1817-1880), un marchand montréalais d'origine écossaise

Toponyme

Belgique 
 Cowan, un hameau de la commune belge d'Houffalize ;
 Cowan, un ruisseau belge.

Canada 
 Cowansville, une ville québécoise.

États-Unis 
 Cowan, census-designated place située en Californie ;
 Cowan, une municipalité située dans le Tennessee.

Voir aussi 
 Université Edith Cowan situe à Perth, en Australie
 Les sœurs Brontë ont fréquenté l'école de  dans le Lancashire

Homonymie de patronyme